Filipinas kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Filippinerna, självständig stat,

Mexiko 

 Filipinas, Mexiko, ort, Coahuila, Matamoros, 

Robotskapade Mexikoförgreningar